Die Guangzhou International Women’s Open 2011 waren ein Tennisturnier der WTA Tour 2011. Das Hartplatzturnier der Kategorie International fand vom 17. bis zum 24. September in Guangzhou statt.

Im Einzelfinale besiegte Chanelle Scheepers Magdaléna Rybáriková in zwei Sätzen. Das Endspiel im Doppel gewann die Paarung Hsieh Su-wei / Zheng Saisai gegen Chan Chin-wei und Han Xinyun ebenfalls in zwei Sätzen.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 
 

WTA Tour 2011
Tennisturnier in Guangzhou